Люк Бэмбридж (; родился 21 января 1995 года в Ноттингеме, Великобритания) — британский профессиональный теннисист; победитель трёх турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Люк один из четырёх детей Адриано и Элисон Бэмбриджей, есть три сестры — Холли, Оливия и Зоя.

Любимая поверхность — хард, любимый турнир — Уимблдон. Кумиром в мире тенниса в период взросления — Роджер Федерер.

Болельщик футбольной команды Манчестер Юнайтед.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (7)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров ATP в парном разряде (9)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (56)

Победы (27)

Поражения (29)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Великобритании